

Patronymes 

 Ernesto Lazzatti (1915-1988),  footballeur argentin d'origine italienne ;
 Francesco Fulgenzio Lazzati (), évêque italien, vicaire apostolique de Mogadiscio ;
 Giuseppe Lazzati (1909-1986), député et journaliste italien, fondateur d'institut, vénérable catholique.

Patronyme italien